Berat ostroma (1280–1281), a Szicíliai Királyság sikertelen ostroma a Bizánci Birodalom kezén lévő berati vár ellen
Berat ostroma (1455), Szkander bég sikertelen ostroma az Oszmán Birodalom kezén lévő berati vár ellen